Seymour-Conway ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Seymour-Conway (1759–1834), britische Adlige und Mätresse des Königs Georg IV. von Großbritannien
 Popham Seymour-Conway (1675–1699), anglo-irischer Landadliger und Politiker